Премия «Сатурн» за лучший монтаж () — престижная награда Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, присуждаемая ежегодно и вручавшаяся с 1978-79 годах и с 2012 года за достижения в области монтажа.

Победители и номинанты 
Победители каждого года указаны первыми в списке и выделены полужирным шрифтом. Слева от списка номинантов располагаются фотографии лауреатов.

1978—1979

2012—2019

2021—2029

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Номинации кинопремии «Сатурн»